Riviera Palace (Beausoleil)
 Hôtel Riviera-Palace (Menton)